Тога — древнегреческая и древнеримская верхняя одежда.
 Тога — остров в Тихом океане в группе Торрес.
 Тога — муниципалитет в Испании, в провинции Кастельон.

См. также 
 TOGA
 Того (значения)